Фомушино — название населённых пунктов:

Россия 
 Фомушино — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Фомушино — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.